Beaver Dam signifie « barrage de castors » en anglais.

Toponymes

Beaverdam en Alberta
 Beaver Dam en Nouvelle-Écosse

Beaver Dam en Arizona
 Beaver Dam en Indiana
 Beaver Dam au Kentucky
 Beaver Dam au Maryland
 Beaverdam au Nevada
 Beaverdam en Ohio
 Beaver Dam en Utah
 Beaverdam en Virginie
 Beaverdam en Virginie-Occidentale
 Beaver Dam, une ville au Wisconsin
 Beaver Dam, un bourg du Wisconsin
 South Beaver Dam au Wisconsin
 Comté de Beaver Dam au Missouri
 Comté de Beaver Dam en Caroline du Nord
 Parc d'État Beaver Dam, un parc d'État du Nevada
 Beaver Dam Mountains Wilderness, une aire protégée de l'Arizona et de l'Utah
 

Homonymie de toponyme